Australisch rechter, president van het proces van Tokio (1887-1972): William Webb (rechter)
 Brits bokser die brons won op de Olympische Spelen van 1908: William Webb (bokser)